Salman (również jako Salmaan lub Selman, arab. سلمان) popularne wśród muzułmanów imię męskie pochodzenia arabskiego oznaczające błogosławiony, także pokój.

Wybrane osoby noszące to imię:
 Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud, król Arabii Saudyjskiej od 2015
 Salman al-Farisi, Pers, tłumacz Koranu
 Salman Khan, indyjski aktor filmowy
 Salman Rushdie, brytyjski pisarz indyjskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Salomon (imię)

Męskie imiona semickie